Buenavista de Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Buenavista de Juárez, Puebla, ort, Los Reyes de Juárez, 
 Buenavista de Juárez, Oaxaca, ort, Santa Cruz Itundujia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar